Edward Mooney ist der Name folgender Personen:

* Edward Aloysius Mooney (1882–1958), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Detroit
 Edward Ludlow Mooney (1813–1887), US-amerikanischer Maler